Dedinszky József (1706–1774) ügyvéd
 Dedinszky József (1823–1876) politikus, országgyűlési képviselő, kormánybiztos, alispán